FCFA est un sigle signifiant :
 (1945-1958), Franc des Colonies Françaises d'Afrique.
 Franc CFA
 (depuis 1958), Franc de la Communauté Financière en Afrique, dans la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) .
 (depuis 1958), franc de la Coopération financière d'Afrique centrale, dans la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC). 
 Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, un organisme représentant les francophones à l'extérieur du Québec.